Winona est un prénom
 Princesse Winona, personnage légendaire amérindien
 Winona, une ville dans l'État du Kansas.
 Winona, une ville dans l'État du Mississippi.
 Winona une ville dans l'État du Minnesota.
 Winona, une ville du comté de Shannon, dans le Missouri.
 Winona, une ville située au nord du comté de Smith, au Texas.
 Comté de Winona

Homonymie de localités aux États-Unis